Лаббе́ () — французская фамилия, означающая «аббат».

Известные носители:
 Лаббе, Карлос (род. 1977) — чилийский писатель, сценарист, литературный критик, издатель.
 Лаббе, Леон (, 1832—1916) — французский хирург и политический деятель.
 Лаббе, Филипп (, 1607—1667) — иезуит, французский учёный.

См. также 
 Лаббен
 Лабе